:

 The Keeper of the Bees, roman de Gene Stratton-Porter
 The Keeper of the Bees, film américain de James Leo Meehan  sorti en 1925
 , film américain de Christy Cabanne sorti en 1935
 , film américain de John Sturges sorti en 1947